Loli steht für:
 Loli (Westsumba), ein indonesischer Distrikt in Westsumba
 Loli (Polen), ein Dorf im indonesischen Distrikt Polen in Westtimor
 Loli, japanischer Manga- oder Animecharakter, Abkürzung des Begriffs Lolita im Lolicon

Loli ist der Familienname folgender Personen:
 mehrere Capitani Reggenti von San Marino, siehe Liste der Capitani Reggenti von San Marino seit 1700
 Philippe Loli (* 1961), spanischer klassischer Gitarrist

Siehe auch:
 Lolli